Komarica (Doboj), een plaats in de gemeente Doboj in Bosnië-Herzegovina
 Komarica (Vlasotince), een plaats in de Servische gemeente Vlasotince